Sipos Jenő (1910–2001) énektanár
 Sipos Jenő (1955) futballedző
 Sipos Jenő (1959) a VPOP szóvívője, újságíró, vámtiszt